Glatz ist der Name folgender Orte und Gebiete:

 Kłodzko, Stadt in Polen
 Powiat Kłodzki, Glatzer Land, in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Landkreis Glatz, preußisch-deutscher Landkreis 1816–1945
 Grafschaft Glatz, ein Nebenland der Krone Böhmen ab 1348
 Burggraf von Glatz (tschechisch Kladský purkrabí), königlicher Beamter, der auf der Burg in Glatz (tschechisch Kladsko) als Statthalter des böhmischen Königs amtierte

Glatz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Glatz (1841–1926), Schweizer Pädagoge
 Annett Glatz (* 1973), deutsche Redakteurin und Moderatorin (MDR)
 Bettina Glatz-Kremsner (* 1962), österreichische Managerin
 Eduard Glatz (1812–1889), österreichischer Schulmann und Journalist
 Ferenc Glatz (* 1941), ungarischer Historiker
 Fritz Glatz (1943–2002), österreichischer Automobilrennfahrer
 Günther Glatz (1923–1990), deutscher Politiker (FDP)
 Jakob Glatz (1776–1831), österreichischer Theologe, pädagogischer Fachschriftsteller und Lehrer
 Joachim Glatz (* 1950) ehemaliger Landeskonservator und Leiter der Direktion Landesdenkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz.
 Kaspar Glatz († 1551), deutscher lutherischer Theologe
 Rainer Glatz (* 1951), deutscher General
 Sebastian Glatz (1837–1909), österreichischer Prälat und Politiker
 Theodor Glatz (1818–1871), österreichisch-ungarischer Maler und Fotograf

Siehe auch:

 Nysa Kłodzka (deutsch Glatzer Neiße oder Schlesische Neiße), linksseitiger Nebenfluss der Oder in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Glatzer Schneegebirge (polnisch Masyw Śnieżnika; tschechisch Králický Sněžník), Bergrücken am Dreiländereck Schlesien-Böhmen-Mähren, östlich des Habelschwerdter Gebirges
 Glatzer Schneeberg, der höchste Berg (1.425 m ü. NN) des Glatzer Schneegebirges im westlichen Teil der Ostsudeten
 Glatzer Kessel (polnisch Kotlina Kłodzka, tschechisch Kladská kotlina), geographische Bezeichnung für ein Gebiet innerhalb der ehemaligen Grafschaft Glatz und dem angrenzenden Nordosten Böhmens
 Glätzischer Dialekt, schlesischer Dialekt des Ostmitteldeutschen, der in der Grafschaft Glatz und angrenzenden, auch böhmischen Gebieten gesprochen wurde
 Glatzer Münze, königliche Münzprägeanstalt, die 1426 durch ein Privileg des böhmischen Landesherrn Sigismund in der damals zu Böhmen gehörenden Stadt Glatz errichtet wurde
Weiteres:
 Glatz (Unternehmen), Lebensmittel- und Agrarhandel